Davide Bassi – Calciatore italiano nel ruolo di portiere
Bassi Maestro (pseudonimo di Davide Bassi) – Disc jockey, rapper e beatmaker italiano